Гонсало Ромеро Альварес Гарсия (; 20 июля 1916, Ла-Пас — 29 января 1989, там же) — боливийский  и государственный деятель, министр иностранных дел (1981—1982).

Биография 
Окончил юридический факультет Университета Сан-Андрес.

 1939—1941 гг. — ,
 1941—1945 г. —  газеты El Mundo,
 1942 г. — директор еженедельника Ahora, в 1944—1945 гг . — заместитель директора издания La Noche.
 1943 г. — помощник посла в Чили,
 1944 г. — главный юрисконсульт министерства иностранных дел,
 1945—1946 гг. — заместитель директора Корпорации развития боливийской внешней политики,
 1948—1949 гг. — директор газеты El Diario,
 1950—1952 гг. — преподает ию и право в Университете Сан-Андрес.

В 1950 г. начинает политическую деятельность, став заместителем председателя Боливийской социалистической фаланги, несколько лет вынужден провести в эмиграции в Аргентине и Чили, где пишет «Историю Боливии» — работу, которую вызвавшую полемику в политических кругах.

 1958—1964 гг. — депутат Конгресса,
 1965 г. — преподает в качестве приглашенного лектора в Университете Аризоны (Финикс, США),
 1966 г. — выдвигался кандидатом на пост вице-президента,
 1966—1969 гг. — депутат Конгресса,
 1969—1971 гг. — посол в Бразилии,
 1971—1978 гг. — на преподавательской работе в Университете Сан-Андрес и Католическом университете Ла-Паса,
 1978—1980 гг. — постоянный представитель Боливии в ОАГ, в 1979 г. председательствовал на IX ассамблее ОАГ, проходившей в Ла-Пасе,
 1981—1982 гг. — министр иностранных дел Боливии. Председательствовал на конференции министров иностранных дел стран ОАГ, состоявшейся в Сент-Люсии (1981), был председателем на двух заседаниях Рабочего комитета по реализации Договора Рио-де-Жанейро в Вашингтоне (1982).

Автор нескольких научных трудов по истории Боливии.

Его дочь Ана Мария Ромеро де Камперо была первым Уполномоченным по правам человека Боливии (1998—2003), а затем председателем Сената.

Источники 
https://web.archive.org/web/20131004225926/http://www.rree.gob.bo/webmre/listacancilleres/canciller.aspx?imagen=Gonzalo%20Romero%20Alvarez.JPG&texto=GONZALO%20ROMERO%20ALVAREZ%20GARCIA.txt

Министры иностранных дел Боливии
Преподаватели вузов